Glagolitische Messe steht für 

 Glagolitische Messe (Janáček), Komposition von Leoš Janáček aus dem Jahre 1926
 Glagolitische Messe (Laburda), Komposition von Jiří Laburda aus dem Jahre 1966